Beinegraben ist ein Gewässername:

 Beinegraben (Main), linker Zufluss des Mains in Freudenberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Beinegraben (Mümling), rechter Zufluss der Mümling oder Mömling in Mümling-Grumbach, Gemeinde Höchst im Odenwald, Odenwaldkreis, Hessen